Poppberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortschaften, Ortsteile:
 Poppberg (Birgland), Ortsteil von Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
Berge:

 Poppberg (Landkreis Amberg-Sulzbach), (653 m), Berg in der Gemeinde Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Poppberg (Landkreis Schwandorf), (463 m), Berg in der Gemeinde Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
siehe auch:

 Burgruine Poppberg, Burgruine auf dem Poppberg in der Gemeinde Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern